Paquita Jolis Puig (1916-1982), anarchiste et féministe catalane;
 Chantal Jolis (1947-2012), animatrice de radio québécoise;
 Daniel Jolis (1945-), joueur de football français;
 Sophie Jolis, chanteuse française

Homonymie de patronyme